Parabotia är ett släkte av fiskar. Parabotia ingår i familjen nissögefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Parabotia